Sîrbu ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Sîrbu (* 1971), rumänischer Gewichtheber 
 Iosif Sîrbu (1925–1964), rumänischer Sportschütze
 Lucian Sîrbu (* 1976), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Mariana Sîrbu, rumänische Violinistin
 Radu Sîrbu (* 1978), moldauischer Popsänger
 Sergiu Sîrbu (* 1960), moldauischer Fußballspieler und -trainer